Farmersburg – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Farmersburg – comune degli Stati Uniti d'America in Iowa